Hammett bezeichnet:

 Hammett, einen Film von Wim Wenders, siehe Hammett (Film)

Hammett ist der Familienname folgender Personen:

 Bianca Hammett (* 1990), australische Synchronschwimmerin
 Dashiell Hammett (1894–1961), amerikanischer Schriftsteller
 Kirk Hammett (* 1962), amerikanischer Gitarrist der Band Metallica
 Louis Plack Hammett (1894–1987), amerikanischer Chemiker
 Mark Hammett (* 1972), neuseeländischer Rugbyspieler und -trainer
 William H. Hammett (1799–1861), amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hammett (Georgia)
 Hammett (Idaho)
 Hammett (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Curtin-Hammett-Prinzip, ein chemisches Prinzip
 Hammett-Gleichung, eine Gleichung aus der physikalischen organischen Chemie
 Hammett Prize, amerikanischer Literaturpreis
 Hammettsche Aciditätsfunktion, Quantifizierung der Säurestärke von Supersäuren
 Premio Hammett, spanischer Literaturpreis
 Hamet